Trekken (gewichtheffen), een van de twee disciplines in het olympische gewichtheffen
 spiraalvormige groeven in de loop van een vuurwapen
 een term uit de theatertechniek